Sulculeolaria är ett släkte av nässeldjur. Sulculeolaria ingår i familjen Diphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Sulculeolaria